El término hierba del cuervo puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Asclepias linaria;
 El nombre común de la planta Galphimia glauca.